Физико-географическое районирование Республики Беларусь ― система природного территориального деления.

Физико-географические провинции и районы 
Республика Беларусь расположена на западе Восточно-Европейской равнины. Северная и средняя полосы страны (72 % территории) принадлежат к подзоне смешанных, южная ― к подзоне широколиственных лесов. В подзоне смешанных лесов выделяют 4 провинции, в подзоне широколиственных ― 1. Провинции состоят из физико-географических районов. На основании исследований главных природных компонентов (типов рельефа в пересечённой местности и наиболее распространенных грунтов на равнинных пространствах) выделены 32 физико-географических района.

Белорусско-Поозёрская провинция 
Белорусско-Валдайская провинция включает в себя округ Белорусское Поозерье, который состоит из 11 районов: Витебская, Городокская, Нещердовская, Ушачско-Лепельская возвышенности, Свенцянские гряды, Верхнеберезинская, Лучосы (Лучёсы), Нарочано-Вилейская, Полоцкая, Суражская низины, Чашниковская равнина. К этой провинции принадлежат Белорусская гряда, в состав которой входят районы: Минская, Оршанская и Ошмянская возвышенности.

Западно-Белорусская провинция 
Западно-Белорусская провинция включает 7 районов: Барановичскую, Лидскую, Прибугскую равнины, Верхненеманскую и Средненеманскую низменности, Копыльскую гряду и Юго-Западное ответвление Белорусской гряды.

Восточно-Белорусская провинция 
К Восточно-Белорусской провинции относят районы: Горецко-Мстиславская и Оршанско-Могилёвская равнины.

Предполесская провинция 
Предполесская провинция объединяет районы Чечёрская равнина и Центральноберезинская равнина.

Провинция Восточной Прибалтики 
Провинция Восточной Прибалтики имеет районы: Браславская гряда и Латгальская возвышенность.

Полесская провинция 
Часть Полесской провинции в Беларуси (остальная часть на территории Украины) рассматривается как подпровинция Белорусское Полесье и состоит из районов: Брестское, Гомельское, Мозырское и Припятское Полесья, а также Загородье.

Литература 
 Природа Белоруссии: Популярная энциклопедия. — Мн.: БелСЭ, 1989.
 География Белоруссии. ― Мн., 1977.
 Дементьев В. А., Шкляр А. Х., Янушка В. П. Прырода Беларусi: (Фізiка-геаграфічны агляд). ― Мн., 1959.
 Якушко О. Ф. Белорусское Поозерье. ― Мн., 1971.
 
 Фізіка-геаграфічнае раянаванне (белор.) / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. // Беларуская энцыклапедыя: У 18 т.. — Мн.: БелЭн, 1997. — Т. 18. Кн. 2. ISBN 985-11-0295-4.
 Ландшафты Белоруссии /под ред. Г. И. Марцинкевич, Н. К. Клицуновой. — Минск: Университетское, 1989.

Примечания

Ссылки 
 Природа Беларуси
 Внутренние природные различия
 Западно-Белорусская провинция

География Белоруссии
Ландшафтоведение